В сербском языке и других южнославянских языках имеется слово «буду́чност» (мягкий знак «Ь» отсутствует). Перевод  на  русский язык как бу́дущее или бу́дущность  (книжн.).

Футбольные клубы
см. страницу значений Будучност (футбольный клуб)

Спортивное общество «Будучность Подгорица»
 Будучност (футбольный клуб)
 Будучност (баскетбольный клуб)